Jørgen Pedersen henviser til blandt andre:

 Jørgen Pedersen (rentemester) (død 1554) – dansk rentemester
 Jørgen Pedersen (landmand) (1705–1786) – dansk landmand
 Jørgen Pedersen (politiker) (1841–1920) – dansk journalist og politiker
 Jørgen Pedersen Gram (1850–1916) – dansk matematiker
 Jørgen Christian Pedersen (1890–1973) – dansk nationaløkonom
 Jørgen Pedersen (journalist) (død 2018) - dansk journalist og dokumentarist
 Jørgen Flindt Pedersen (født 1940) – dansk journalist, forfatter og filminstruktør
 Jørgen V. Pedersen (født 1959) – dansk cykelrytter

Se også 
 Jørgen Petersen